Резенди ():

 Резенди — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу.
 Резенди — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 «Резенди» — бразильский футбольный клуб, представляющий одноимённый город штата Рио-де-Жанейро.
 Резенди-Коста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.